Anett Kontaveit (ur. 24 grudnia 1995 w Tallinnie) – estońska tenisistka, finalistka WTA Finals 2021. Od 6 czerwca 2022 roku wiceliderka rankingu WTA.

Kariera tenisowa

Kariera juniorska 
Zwyciężyła w Orange Bowl Tennis Championhips. Triumfowała także w 5 innych turniejach juniorskich. W 2011 roku doszła do ćwierćfinału juniorskiego Rolanda Garrosa i 3. rundy Wimbledonu. Były to jej pierwsze występy w juniorskim Wielkim Szlemie. Reprezentowała też Estonię w rozgrywkach o Puchar Federacji. W rankingu juniorek ITF najwyżej znajdowała się na 4. pozycji, zaraz po tym jak doszła do finału juniorskiego US Open 2012.

Kariera zawodowa 
Została mistrzynią Estonii w roku 2009 i 2010. W 2011 roku nie startowała z powodu udziału w juniorskim Wimbledonie.
Obydwa tytuły zdobyła pod nieobecność nr 1. estońskiego tenisa – Kai Kanepi.

Kontaveit w swojej karierze zwyciężyła dotychczas w 11 turniejach rangi ITF w singlu i 5 w deblu. W 2017 zdobyła pierwszy tytuł singlowy w cyklu WTA Tour, triumfując w ’s-Hertogenbosch.

W 2018 roku na nawierzchni ziemnej doszła do półfinałów w Stuttgarcie i Rzymie, gdzie pokonała między innymi Venus Williams i Caroline Wozniacki. Osiągnęła też finał zawodów w Wuhanie.

W 2019 roku awansowała do finału rozgrywek w Stuttgarcie, rok później zaś została finalistką w Palermo.

W lutym 2021 osiągnęła finał zawodów WTA 500 w Melbourne, w którym miała zmierzyć się z Ann Li, jednakże mecz nie został rozegrany. Obie zawodniczki podzieliły się punktami rankingowymi i nagrodą pieniężną przeznaczoną dla zwyciężczyni. W czerwcu osiągnęła finał w Eastbourne. W kolejnych miesiącach triumfowała w czterech turniejach: w Cleveland, Ostrawie, Moskwie i Klużu-Napoce. W kończącym sezon turnieju WTA Finals w Guadalajarze przegrała w meczu mistrzowskim 3:6, 5:7 z Garbiñe Muguruzą.

W 2022 roku zwyciężyła w spotkaniu o tytuł w Petersburgu z Marią Sakari. W zawodach w Dosze osiągnęła finał, w którym przegrała 2:6, 0:6 z Igą Świątek. Kolejny finał zanotowała w Hamburgu, gdzie uległa 2:6, 4:6 Bernardzie Perze.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Anett Kontaveit nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 17 (6–11)

Wygrane turnieje singlowe rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Zwycięstwa nad zawodniczkami klasyfikowanymi w danym momencie w czołowej dziesiątce rankingu WTA 
Stan na 16.02.2023

Przypisy

Bibliografia 

Estońskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Tallinnie
Urodzeni w 1995
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020